

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TEWRYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Kamień-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Kamień
 Kamień-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Łaziska
 Kamień-Kolonia – część wsi Kamień w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Ceków-Kolonia